Алекс Эванс:
 Алекс Эванс — валлийский футболист. 
 Алекс Эванс — австралийский тренер по регби.
 Алекс Эванс — английский программист, разработчик видеоигр.
 Алекс Эванс — британская топ-модель.